Glaría oder Glaria ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Glaría (* 1970), argentinischer Fußballspieler
 Rubén Glaria (* 1948), argentinischer Fußballspieler